Blessed be the Land of Zimbabwe () — державний гімн Зімбабве. Був офіційно затверджений у 1994 після проведення всенародного конкурсу. Новий гімн замінив попередній під назвою "Ishe Komborera Africa". Слова до гімну склав Соломон Мутсвайро, а музику до нього написав Фред Чангундега. Гімн перекладений на три мови.

Текст гімну

Версія мовою шона 
Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Версія мовою ндебеле 
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Версія англійською 
Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.

Oh lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.

Oh God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

Див. також 
 Герб Зімбабве
 Прапор Зімбабве

Посилання 
   Сторінка з записом гімну у форматі MIDI

Національні символи Зімбабве
Зімбабве
Зімбабве
Музика Зімбабве